Schulze se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carl Theodor Maximilian Schulze
 Erwin Schulze
 Franz Eilhard Schulze
 J.D. Schulze
 Georg Martin Schulze
 Paul Schulze